Nifly (Trichoplusia ni) är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1802. Nifly ingår i släktet Trichoplusia och familjen nattflyn. Arten förekommer tillfälligt i Sverige, men reproducerar sig inte. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn